Folke Eriksson kan syfta på bland andra:

* Folke Ericson (1906–1987), svensk ämbetsman
 Folke Ericsson (1888–1954), svensk militär
 Folke Ericsson (1905–1998), svensk byggmästare
 Folke Eriksson (1881–1962), svensk militär
 Folke Eriksson (1906–1971), svensk friidrottare
 Folke Eriksson (1913–1992), svensk konstnär
 Folke Eriksson (1925–2008), svensk vattenpolospelare